MSC est un sigle qui peut signifier :
 , un label promu par le WWF, concernant le poisson ;
 , protocole de transfert de données informatiques connu également sous le nom de  ;
 , une compagnie maritime italo-suisse ;
 MSC Croisières, filiale de , une compagnie de navigation maritime spécialisée dans les croisières ;
 MIDI Show Control, extension du système MIDI ;
 , le commandement du transport maritime militaire de l'United States Navy ;
 Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, une congrégation religieuse fondée en 1854 ;
 , un équipement en GSM ;
 MSC-60, type de dragueur de mines de conception américaine ;
 la classification mathématique par matières, en anglais Mathematics subject classification (MSC) ;
 le Mouloudia Sportif de Cherchell, club de football algérien ;

 Mister Super Clear, le maquillage d'une  ;
 , fichier de sauvegarde d'un paramétrage d'outils enfichable (extension .msc) pour la console d'administration des systèmes Microsoft ;
 Michael Schumacher, champion de Formule 1 et détenteur de la plupart des records dans la catégorie reine du sport automobile ;
 Message Sequence Chart, un diagramme d’interaction de la famille SDL en informatique ;
 Conférence de Munich sur la sécurité (Munich Security Conference).

MSc peut faire référence à :
 la maîtrise universitaire ès sciences, ou en anglais, Master of Science ;
 le mastère en sciences,  label diplômant accrédité par la Conférence des grandes écoles (France).